

Architettura 
 Palazzo Lottini – edificio storico di Firenze

Persone 
 Giovannangelo Lottini – religioso italiano e frate eremita appartenente all'Ordine dei Servi di Maria
 Giovanni Francesco Lottini – politico e scrittore italiano

Altro 
 Alpheus lottini – gambero di mare della famiglia Alpheidae